DYW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daly Waters (Australia)